Parodiella är ett släkte av svampar. Parodiella ingår i familjen Parodiellaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parodiella